Un corps expéditionnaire est une troupe constituée par un pays afin d'intervenir hors de ses frontières. Au cours de l'histoire, différents corps expéditionnaires ont vu le jour.

Corps expéditionnaires français 
 le corps expéditionnaire français aux États-Unis en 1780.
 l'Armée d'Orient qui constitue le corps expéditionnaire de la campagne d'Égypte de 1798 à 1801.
 le corps expéditionnaire en Algérie qui débarque Sidi-Ferruch, le .
 Le corps expéditionnaire français, ou corps de la Méditerranée, pour soutenir la République romaine en 1849,
 le corps expéditionnaire du Mexique qui intervient de 1861 à 1867.
 le corps expéditionnaire de Madagascar qui intervient de 1895 à 1896.
 le corps expéditionnaire d'Orient (CEO) ou des Dardanelles en 1915.
 le corps expéditionnaire français en Scandinavie (CEFS) du général Béthouart qui soutint les Norvégiens face aux Allemands d'avril à .
 le corps expéditionnaire français en Italie (CEF), sous les ordres du général Juin, engagé de 1943 à 1944 en Italie.
 le corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO) qui intervint en Indochine de 1945 à 1956.

Corps expéditionnaires britanniques 
 le corps expéditionnaire du Tibet en 1903-1904.
 la British Expeditionary Force (BEF) ou corps expéditionnaire britannique est le nom donné aux unités britanniques qui combattirent en France et en Belgique lors de la Première Guerre mondiale et au début de la seconde (1939-1940).
 l'Egyptian Expeditionary Force est le nom donné aux troupes du Commonwealth qui combattirent en Égypte à partir de 1916.

Autres corps expéditionnaires européens 
 le corps expéditionnaire portugais (CEP) qui intervint en France dès 1917.
 la division de la Baltique, corps expéditionnaire allemand parti soutenir la Garde blanche lors de la Guerre civile finlandaise, en 1918.
 le Corpo di spedizione italiano in Murmania, 1918-1919.
 le corps expéditionnaire italien sur le front de l'Est, 1941-1943
 le corps expéditionnaire italien en Chine, 1900
 l'Afrika Korps est le nom du corps expéditionnaire allemand commandé par le général Rommel et déployé en Libye de 1941 à 1943.
 le corps expéditionnaire belge au Mexique (1861).
 le corps expéditionnaire belgo-luxembourgeois en Corée.
 le corps expéditionnaire des autos-canons belges en Russie. (Première guerre mondiale)
 le Corps expéditionnaire russe en France et à Salonique combattit aux côtés des troupes françaises pendant la Première Guerre mondiale.

Autres corps expéditionnaires 
 l'American Expeditionary Force (AEF) est le corps expéditionnaire américain durant la Première Guerre mondiale.
 le corps expéditionnaires canadien est le nom donné aux troupes canadiennes qui intervinrent en Europe durant les deux conflits mondiaux.
 le Corps expéditionnaire sibérien, unité du corps expéditionnaire canadien en poste à Vladivostok en 1918-1919.
 la Force expéditionnaire brésilienne (Força Expedicionária Brasileira ou FEB) qui intervint durant la Seconde Guerre Mondiale au sein de la  britannique dans la campagne d'Italie.
 le corps expéditionnaire égyptien mis en œuvre dans le Golfe en 1990 et 1991.